Епархия Семигалии () — упразднённая епархия Римско-Католической церкви, распространявшая свою юрисдикцию на историческую область Земгалия.

История 
Епархия Семигалии была учреждена в 1217 году после Северных крестовых походов. Епархия Семигалии входила в Рижскую митрополию. Кафедра епархии находилась в городе Зельбург (), который находился на территории современной Селпилсской волости. Этот город был разрушен шведами в 1704 году.

Епархия Семигалии была упразднена в 1251 году и её территория была присоединена к рижской архиепархии.

В XIV веке некоторые католические епископы были титулярными епископами Семигалии.

Епископы 
 епископ Bernhard von Lippe O.Cist (1217 — 30.04.1224);
 епископ Lambert (1225—1229);
 епископ Balduin von Alna O.Cist. (1232—1243);
 епископ Arnold O.Cist. (1246 — ?);
 епископ Heinrich von Lützelburg O.F.M. (5.12.1247 — 1251) — назначен епископом Курляндии.

Титулярные епископы 
 епископ Tommas (14.02.1343 — ?);
 епископ Boniface du Puy (1379 — ?);
 епископ Giovanni Jagow O.P. (18.02.1383 — 20.07.1384) — назначен епископом Стренгнеса.

Примечания

Ссылки 
 Annuario Pontificio, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2003, ISBN 88-209-7422-3
 Pius Bonifacius Gams, Series episcoporum Ecclesiae Catholicae, Leipzig 1931, стр. 311 
 Konrad Eubel, Hierarchia Catholica Medii Aevi, vol. 1 , стр. 445, 519 
 Ernst Friedrich Mooyer, Verzeichnisse der deutschen Bischöfe seit dem Jahr 800 nach Chr. Geb., Minden 1854, стр. 100 

-
С
Средневековая Латвия